Boshoek (België), een buurt en natuurgebied in de Belgische gemeente Boechout
 Boshoek (Nederland), een plaats in de Nederlandse gemeente Epe